Denne liste over fredede fortidsminder i Allerød Kommune viser alle fredede fortidsminder i Allerød Kommune. Listen bygger på data fra Kulturarvsstyrelsen.

|}

Se også 
 Fredede bygninger i Allerød Kommune

Kilder og eksterne henvisninger 

Allerød Kommune
Allerød Kommune
WikiProjekt Wiki Loves Monuments